Кирххайм () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Подчиняется управлению Кирххайм (Унтерфранкен). Население составляет 2185 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,99 км². Официальный код — 09 6 79 153.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии